(né en 1948), handballeur suédois ;
  (né en 1953), compositeur finlandais.

 Lars Karlsson (né en 1955), grand maître suédois d'échecs;
 Lars Karlsson (né en 1960), joueur de hockey sur glace suédois ;
 Lars Karlsson, directeur de la photographie suédois ;
  , joueur de hockey sur glace suédois.